Rita Kieber-Beck (1958-), femme politique liechtensteinoise
 Walter Kieber (1931-2014), homme politique liechtensteinois, Chef de gouvernement de 1974 à 1978

Patronyme allemand